

Cinema 
 La porta chiusa – film del 1913 diretto da Baldassarre Negroni
La porta chiusa – cortometraggio del 1914 diretto da Gerardo De Sarro
 La porta chiusa (The Locked Door) – film del 1929 diretto da George Fitzmaurice
 La porta chiusa (Angelika) – film del 1940 diretto da Jürgen von Alten

Letteratura 
 La porta chiusa (The Door Between) – romanzo di Ellery Queen del 1937
La porta chiusa (Presidentens valg) –  romanzo di Anne Holt del 2006

Teatro 
La porta chiusa – commedia di Marco Praga del 1913

Televisione 
La porta chiusa (Dark Page) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
 La porta chiusa – film per la televisione del 1986 diretto da Edmo Fenoglio

Pagine correlate 
The Locked Door